honvéd – a Magyar Néphadseregben és a Magyar Honvédségben alkalmazott rendfokozat (közlegény, közkatona magyar megfelelője)
 honvéd – 1848-as magyar katona
 Budapest Honvéd FC – labdarúgóklub
 Budapesti Honvéd Sportegyesület – sportegyesület
 Budapesti Honvéd (cselgáncs) – cselgáncs szakosztály
 Budapesti Honvéd (kosárlabda) – kosárlabda szakosztály
 Budapesti Honvéd SE (vízilabda) – vízilabda szakosztály

Lásd még
 honvédség